Asymptomatische drager, een organisme met een zogeheten "latente infectie".
 Symptoomloze drager, een organisme dat een ziekteverwekker bij zich draagt zonder nog tekenen van de aandoening te hebben of er zelf niet ziek van kúnnen worden.
 Organismen die een vector of deel daarvan zijn.